Le mot ZIEM peut avoir plusieurs sens :

 ZIEM, acronyme de Zone d'intérêt écologique majeur, expression utilisée par exemple dans le cadre de la trame verte et bleue
 Félix Ziem, peintre